Промышленно-металлургический холдинг (сокр. ПМХ) — российская металлургическая и горнодобывающая группа со штаб-квартирой в Москве. Управляющая компания - ООО УК «ПМХ»

Описание 
Компания владеет предприятиями по добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, выпуску кокса, выплавке чугуна, производству чугунного литья, металлоконструкций, машиностроительного оборудования и порошковых материалов. Предприятия компании расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях.

В 2019 году выплавлено чугуна двумя печами — 2,3 млн тонн, произведено 2,5 млн тонн металлургического кокса 6 % влажности, добыто 2,3 млн тонн угля и 4,8 млн тонн железной руды.

Выручка компании по МСФО за 2019 год составила 86,7 млрд руб, чистая прибыль — 6,1 млрд руб.

Предприятия

Фотографии

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1974)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Металлургические компании России
Химические компании России
Коксохимические заводы России
Компании Кемерова